Дилогия:

 Дилогия — соединение двух прозаических или драматических произведений, связанных между собой общностью сюжета, действующих лиц и т. п.
 Дилогия (театр) — в древнегреческом театре — двухактовая драма.

См. также 
 Трилогия
 Тетралогия
 Пенталогия